Richard Tyler est un personnage de fiction dans la série Les 4400.
 Richard Tyler est un acteur américain né en 1932.
 Richard Tyler est un styliste né en 1947.